Дюссельдорфская и всей Германии епа́рхия (, ) — епархия Сербской православной церкви на территории Германии. Кафедра епископа расположена в Дюссельдорфе.

История 
Франкфуртская и всей Германии епархия была создана 6 декабря 1990 года в ходе внеочередного заседания архиерейского собора путём разделения существовавшей ранее Западноевропейской епархии на две епархии: Британско-Скандинавскую с центром в Стокгольме и Среднеевропейскую с центром в Химельстире, районе Хильдесхайма. На первоначальном этапе в состав Среднеевропской епархии вошли приходы на территории Германии, Австрии, Швейцарии, Испании и Италии. 23 мая 1991 года протосинкелл Константин (Джокич), бывший профессор Семинарии в Сремских Карловцах был избран первым епископом Среднеевропейской епархии.

В 1994 году территория Италии была присоединена к Загребско-Люблянской митрополии, а Испания к восстановленной Западноевропейской епархии. В составе Среднеевропейской епархии остались приходы в Германии, Австрии и Швейцарии.

К маю 2011 года Среднеевропейская епархия, включавшая в себя Австрию, Швейцарию и Германию, насчитывала сербов, более 870 тысяч сербов, проживавших на её территории, что делало епархию одной из крупнейших в Сербской православной церкви по числу потенциальных прихожан. Как отметил епископ Ириней (Булович), «в епархии проживало сербов больше, чем в таких странах как Черногория и Хорватия вместе взятых».

В связи с этим 23 мае 2011 года решением Архиерейского Собора СПЦ была образована Австрийско-Швейцарская епархия, куда вошла территория Австрии, Швейцарии и Италии.

22 мая 2015 года она была переименована в Франкфуртскую и всей Германии епархию. В ноябре 2018 года переименована в Дюссельдорфскую и всей Германии.

Епископы 
 Константин (Джокич) (21 июля 1991 — 28 мая 2013)
 Ириней (Гаврилович) (28 мая 2013 — 26 июля 2014) в/у, патриарх Сербский
 Сергий (Каранович) (26 июля 2014 — 24 мая 2017)
 Андрей (Чилерджич) (24 мая 2017 — 10 мая 2018) , еп. Австрийско-Швейцарский
 Григорий (Дурич) (с 10 мая 2018)

Архиерейские наместничества 
Деление на архиерейские наместничества (благочиния) согласно официальному сайту:
 Архиерейское наместничество Баварии
 Архиерейское наместничество Южной Германии
 Архиерейское наместничество Северной и Восточной Германии
 Архиерейское наместничество Северного Рейна и Вестфалии

Монастыри 
 Монастырь Пресвятой Богородицы (мужской; Хильмештир, Хилдесхайм) 
 Скит Святого Спиридона (мужской; Гайльнау, Рейнланд-Пфальц)
 Благовещенская Иустинова пустынь (мужской, деревня Айтерфельд, Гессен)

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20060414011242/http://serbische-diozese.org/ Официальный сайт Франкфуртской и всей Германии епархии

 
Организации, основанные в 1990 году
Епархии Сербской православной церкви
Появились в 1990 году в Германии